Sahlgren, även skrivet Salgren, är ett svenskt efternamn, som också finns i Finland. 
Offentlig statistik tillgänglig i augusti 2015 ger följande antal personer med namnet i Sverige  respektive i Finland:.
 Sahlgren: Sverige 269, Finland 97
 Salgren: Sverige 4, Finland 0
De svenska uppgifterna avser antalet bosatta personer, de finländska antalet registrerade medräknat utflyttade.

Släkt 
 Sahlgren (släkt)

Personer med efternamnet Sahlgren 
 Brigitta Sahlgren (1694–1771), industriidkare
 Brita Högnäs-Sahlgren (född 1938), finländsk författare och förläggare
 Ernst Sahlgren (1889–1983), läkare
 Jöran Sahlgren (1884–1971), lingvist och ortnamnsforskare
 Karl Sahlgren (född 1937), finländsk journalist, författare och förläggare
 Klaus Sahlgren (1928–2019), finländsk diplomat
 Magnus Sahlgren (född 1973), musiker och språkteknolog
 Niclas Sahlgren (1701–1776), kommerseråd, direktör för Svenska Ostindiska Companiet
 Saku-Pekka Sahlgren (född 1992), finländsk fotbollsmålvakt
 Sara Catharina Sahlgren (1748–1818), dotter till Niclas Sahlgren

Inrättningar med Sahlgren i namnet
 Sahlgrensgatan, Göteborg
 Sahlgrenska akademin, Göteborg
 Sahlgrenska akademins studentkår, Göteborg
 Sahlgrenska huset, Göteborg
 Sahlgrenska Science Park, Göteborg
 Sahlgrenska sockerbruket, Göteborg
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Se även
 Lista över spårvagnar i Göteborg

Referenser

Webbkällor

Tryckta källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn
Efternamn i Finland